Арна́к-ла-Пост () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 50 км на північ від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 425 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 950,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Арнак-ла-Пост Офіційний сайт 
 Арнак-ла-Пост на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арнак-ла-Пост на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна